Chromogisaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodomorphes basaux rattachés la famille des Guaibasauridae et à la sous-famille des Saturnaliinae, ou seulement aux Saturnaliinae.

Son espèce type et seule espèce, Chromogisaurus novasi, a été décrite à partir de restes fossiles retrouvés en Argentine dans la formation d'Ischigualasto, datant du Carnien, premier étage du Trias supérieur, avec un âge estimé à environ  d'années.

Description 
Ce dinosaure, l'un des premiers connus, avait une taille estimée à environ  pour un poids de .

Découverte 
L'holotype, , a été trouvé dans les strates de la formation d'Ischigualasto datant du Carnien, ce qui rend Chromogisaurus l'un des plus anciens dinosaures connus. Les restes fossiles sont constitués d'un squelette partiel sans crâne. Ils comprennent des éléments des membres antérieurs et postérieurs, le bassin et deux vertèbres caudales.

Classification 
L'analyse cladistique menée par Ezcurra indique que Chromogisaurus est  membre d'un clade de sauropodomorphes basaux, appelé Guaibasauridae, incluant les genres Guaibasaurus, Agnosphitys, Panphagia et Saturnalia. Au sein des Guaibasauridae, il forme avec son taxon frère Saturnalia un clade plus petit : les Saturnaliinae.

Cladogramme 
Le cladogramme des sauropodomorphes, établi par Fernando Novas et ses collègues en 2011, confirme l'analyse d'Ezcurra et montre la place de Chromogisaurus en groupe frère du genre Saturnalia parmi les Saturnaliinae, au sein de la famille des Guaibasauridae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Guaibasaurus

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Sauropodomorpha
Taxon fossile décrit en 2010